

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Анаксандр подкупил союзника мессенцев царя Аркадии Аристократа II. Благодаря его предательству спартанцы окружили мессенцев и разгромили их.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 В 3 луне цзиская княгиня Шу-цзи (дочь луского князя) вернулась в Си из-за гибели её княжества.
 Умер царь Чжоу Чжуан-ван, ему наследовал сын Ху-ци (Си-ван, эра правления 681—677).
 Летом войска Сун напали на Лу, под Чэнцю лусцы взяли в плен сунского Нань-гун Ваня, но затем освободили.
 Осенью (согласно гл.38 «Ши цзи», уже в 681 году), Минь-гун (Цзе) оскорбил Ваня как бывшего пленника, тот ударил гуна доской для игры и убил в Мэнцзэ в 8 луне, в день цзя-у. Чоу Му (Цю-му) стоял за справедливость, но Вань (Сун-вань) убил его в тот же день, а также убил Хуа Ду и поставил у власти княжича Цзы-ю. Остальные княжичи бежали в Сяо, а Юй-юэ бежал в Бо. Согласно «Цзо чжуань», это было в 685 году, что противоречит «Чуньцю».
 Младший брат Ваня Нань-гун Ню осадил Бо. Зимой жители Сяо и сунские княжичи напали на Нань-гун Ню и убили его, затем убили князя Ю (Синь-цзюнь) и поставили у власти Юй-юэ, сына Чжуан-гуна (Хуань-гун, эра правления 681—651).
 В 10 луне Вань бежал в Чэнь, сунцы попросили выдать его и послали дары. Чэньцы напоили его, завернули в шкуру носорога и вернули в Сун, где его изрубили на куски.

См. также

Примечания